Ochodaeus — род оходеид из подсемейства Ochodaeinae.

Описание 
Надкрылья не прикрывают пигидий. Голова в два раза уже переднеспинки. Мандибулы короткие. Внутренний угол передних голеней на вершине вытянут в виде шипа. Верхняя губа с выемчатым передним краем.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Оходеиды
Роды жесткокрылых